AGV steht für:
 Abwendbar gefährlicher Verlauf in der Medizin
 Akademischer Gesangverein
 Aktiengesellschaft für Verkehrswesen, deutsche Bahngesellschaft
 Altersgenossenverein
 Altpietistischer Gemeinschaftsverband
 Amisano Gino Valenza, italienischer Motorradhelmhersteller, Eigenschreibweise agv, siehe AGV (Unternehmen)
 Arbeitgeberverband (alternative Abkürzung: Agv.)
 Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland
 Arbeitsgemeinschaft katholischer Studentenverbände
 Automated Guided Vehicle, siehe Fahrerloses Transportfahrzeug
 Automotrice à grande vitesse, ein französischer Hochgeschwindigkeitszug, siehe Alstom AGV
 Air-Glaciers (ICAO-Code), Schweizer Helikopterfluggesellschaft

AgV steht für:
 Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände

agv steht für:
 Remontado Ayta (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Luzon-Sprachen

Abkürzung